Гранадос () — испанская фамилия и топоним. Известные носители:

 Гранадос, Росарио (1925—1997) — мексиканская актриса.
 Гранадос, Мануэль (1930 — 1998) — кубинский прозаик.
 Гранадос, Хосе Луис (род. 1986) — венесуэльский футболист.
 Гранадос, Энрике (1867—1916) — испанский композитор и пианист.
 Гранадос, Эстебан (род. 1985) — коста-риканский футболист.